Güthoff oder Guthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Güthoff (* 1961), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Rudolf Guthoff (* 1948), deutscher Mediziner
 Thomas Guthoff, deutscher Musiker und Komponist